Пантократор (; pantokratōr - всевладний, всесильний ) - термін грецького походження.

 Пантократор – іконографічний тип Христа як Небесного Царя та Судді, Господа Вседержителя, Спаса Вседержителя.
 Пантократор - найвища гора острова Керкіра.
 Монастир Пантократор (монастир Господа Вседержителя) – чоловічий, штатний грецький монастир на Афоні.
 Монастир Пактократор (Константинополь) — другий за величиною (після собору Святої Софії) пам'ятник візантійського зодчества, що зберігся від Константинополя.
 Пантократор (1919) - вірш Сергія Єсеніна.

Див. також 
 Спас у силах